Çakırlar ist:
 der Name einer Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli, siehe Çakırlar (Tufanbeyli)
 der türkische Name der Ortschaft Terra (Zypern)